Blagaj může označovat:

 Blagaj – turisticky známou obec u města Mostar v Bosně a Hercegovině
 Blagaj (Donji Vakuf) – vesnice v Bosně a Hercegovině, u města Donji Vakuf
 Blagaj (Kupres) – vesnice v Bosně a Hercegovině, u města Kupres
 Blagaj (Banja Luka) – vesnice v Bosně a Hercegovině, u města Banja Luka
 Blagaj Japra – vesnice v Bosně a Hercegovině, u města Novi Grad
 Blagaj Rijeka – vesnice v Bosně a Hercegovině, u města Novi Grad
 Blagaj (Slunj) – vesnice v Chorvatsku u města Slunj